Los siguientes individuos de la familia familia Ponce de León portaron el apellido Pérez Ponce de León:

 Fernán Pérez Ponce de León (m. 1291). Mayordomo mayor del rey Alfonso X de Castilla y adelantado mayor de la frontera de Andalucía.
 Ruy Pérez Ponce de León (m. 1295). Hermano del anterior y maestre de la Orden de Calatrava.
 Pedro Pérez Ponce de León (m. c.1280). Hermano del anterior y comendador mayor y trece de la Orden de Santiago.
 Rodrigo Pérez Ponce de León (m. antes de 1354). Sobrino nieto del anterior y señor de la Puebla de Asturias.
 Fernando Pérez Ponce de León (m. 1355). Primo hermano del anterior y maestre de la Orden de Alcántara.